Ingrandes (Indre)
Ingrandes (Maine-et-Loire)
Ingrandes (Vienne)
ook:
Ingrandes-du-Poitou,  Vienne
Ingrandes-de-Touraine, Indre-et-Loire